Университет Лиможа () — университет во французском городе Лимож.

Университет был основан в 1968 году.

Факультеты 
Университет состоит из пяти факультетов, четырёх институтов и трёх инженерных школ.

Примечания

Ссылки 
 официальный сайт

Лимож
Лимож